Милдьюра — это областной город в Виктории. Город находится на берегу реки Муррей. Расстояние до Мельбурна: 550 км, до Аделаиды: 400 км.

Демография 

82,8 % жителей Милдьюры родились в Австралии. Из тех, кто родился за границей: Англия (1,5 %), Италия (1,4 %), Турция (1,4 %), Новая Зеландия (1,1 %), Греция (0,5 %).

Климат 
Климат в Милдьюре полу-засушливый. В городе жаркое лето и холодная зима.

Ссылки 

Населённые пункты Виктории